Balhuticaris voltae — вид викопних членистоногих, що існував наприкінці кембрійського періоду, 506 млн років тому.

Відкриття і назва 
11 зразків тварини знайдено між 2014 і 2018 роками у відкладеннях берджеських сланців у Мармуровому каньйоні у провінції Британська Колумбія на заході Канади. Деякі зразки містили відбитки м'яких тканин.

Рід Balhuticaris названо на честь міфічної риби Багамут, на якій в ісламській космології тримається світобудова. Родова назва також містить латинське слово caris («краб»). Видовий епітет voltae походить від каталонського «volta», яке означає склепіння, що стосується форми панцира тварини, якщо дивитися спереду.

Опис 
Одна з найбільших тварин кембрію — виростав до 24,5 см. Тіло складалося з понад 100 сегментів. У цієї істоти було близько 110 пар двопарних кінцівок, найбільше серед членистоногих кембрійського віку. Голову цієї істоти покривав великий панцир, який нагадував арку чи іншу вигнуту структуру. Ця структура охоплювала лише передню частину цього членистоногого, але вона простягається вентрально нижче його придатків.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Викопні членистоногі
Членистоногі кембрійського періоду
Вимерлі тварини, описані 2022